Борелли () — итальянская фамилия.

Известные носители:

 Борелли, Альфонс Луис Николас (1842—1926) — французский астроном, первооткрыватель комет и астероидов.
 Борелли, Джованни Альфонсо (1608—1679) — итальянский учёный-универсал эпохи Возрождения.
 Борелли, Лида (1884—1959) — итальянская актриса театра и кино. 
 Борелли, Хорхе (род. 1964) — аргентинский футболист аргентинского происхождения, защитник.
 Борелли, Эдер (род. 1990) — мексиканский футболист; сын Хорхе Борелли.

См. также 
 19P/Борелли — короткопериодическая комета, открытая 28 декабря 1904 года А. Борелли в Марселе.